Como batalla de India Muerta se conocen dos enfrentamientos bélicos llevados a cabo en el Arroyo India Muerta (Rocha) Uruguay:
 La Batalla de India Muerta (1816), en la que se enfrentaron fuerzas artiguistas al mando de Fructuoso Rivera contra las tropas portuguesas al mando del mariscal Pinto de Araujo.
 La Batalla de India Muerta (1845), entre fuerzas coloradas y unitarias de Fructuoso Rivera en contra a las fuerzas blancas y federales de Justo José de Urquiza.